Феофа́нов — русская фамилия, происходит от мужского имени Феофан.

Известные носители 
 Феофанов, Алексей Григорьевич (1933—2008) — советский и российский актёр.
 Феофанов, Антоний (?—1774) — епископ Олонецкий и Каргопольский.
 Феофанов, Борис Алексеевич (1925—2017) — советский военачальник, специалист в области военной разведки, генерал-лейтенант.
 Феофанов, Василий Григорьевич (1914—1944) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, гвардии старший сержант, Герой Советского Союза.
 Феофанов, Дмитрий Николаевич (род. 1957) — американский пианист и музыковед российского происхождения.
 Феофанов, Евгений Иванович (1937—2000) — советский боксёр второй средней весовой категории, бронзовый призёр Олимпийских игр 1960 года.
 Феофанов, Олег Александрович (1928—1999) — советский и российский учёный-американист.

Феофанова